

Села:
 Павлівське — Донецька область, Донецький район
 Павлівське — Запорізька область, Запорізький район
 Павлівське — Запорізька область, Пологівський район
 Павлівське — Сумська область, Сумський район